Toyota Corolla E10 ist der Name folgender Modelle:

 Toyota Corolla E10 (1966–1970), siehe Toyota Corolla #Corolla (E10, 1966–1970)
 Toyota Corolla E10 (1991–1997), siehe Toyota Corolla #Corolla (E10, 1991–1997)